Ci sono varie squadre che si chiamano FC Dinamo o FC Dynamo.

Calcio
Dinamo Mosca, Russia
 , Ucraina
 , Croazia
 , Bielorussia
, Romania
Dinamo Tbilisi, Georgia
Dynamo České Budějovice, Repubblica Ceca
Dinamo Bender, Moldavia
Dinamo Batumi, Georgia
Dinamo Brest, Bielorussia
Dynamo Dresda, Germania
Dinamo Berlino, Germania
 Dinamo Tirana, Albania

Basket
Dinamo Basket Sassari, Italia

Pallavolo
 , Paesi Bassi